Суперлига 2003/2004 годов () — 91-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 2003/04 на сайте rsssf.com

2003/2004
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2003 году
Спорт в Дании в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004